Виктор Константинович Аффанасович (1846— 1908) — генерал-лейтенант Российской империи.

Биография 

Виктор Аффанасович родился в 1846 году. По окончании 1-го кадетского корпуса и 2-го военного Константиновского училища, в 1866 году произведён в подпоручики 1-го лейб-гренадерского Екатеринославского полка. Окончив курс Николаевской академии генерального штаба был назначен старшим адъютантом штаба 2-й гвардейской пехотной дивизии.

За составленную и поднесённую Государю Императору книгу «Производство рекогносцировок» Аффанасовичу был пожалован подарок по чину.

В составе штаба 2-й гвардейской пехотной дивизии он принял участие в русско-турецкой войне 1877—1878 гг. Был в сражении при Горном Дубняке, в перестрелке у Хан-Правец, в артиллерийском бою против Правецкой позиции, при взятии Этрополя, при рекогносцировке Лютаковских укреплений и под Араб-Конаком. Раненный в ногу и контуженный в голову, Аффанасович за боевые отличия в эту войну награждён орденами святого Владимира 4-й степени и святого Станислава 2-й степени с мечами.

По окончании кампании Аффанасович служил в штабе войск гвардии и Петербургского военного округа, состоял для поручений при Е. И. В. Главнокомандующем войсками гв. и округа, был начальником штаба 1-й пехотной дивизии, управляющим удельным имением «Массандра» и командовал 95 пехотной дивизии. Красноярским п. Произведённый в генерал-майоры, Аффанасович был назначен помощником начальника штаба войск гвардии и Петербургского округа.

В 1901 году В. К. Аффанасович был назначен командующим 22-й пехотной дивизией.

В 1904 году генерал-лейтенант Аффанасович отправился с этой дивизией на театр военных действий в Маньчжурии, где с 21 по 27 сентября участвовал в наступлении армии против японцев; с 28 по 30 сентября, командуя отрядом из 85 пехотного Выборгского и 87 пехотного Нейшлотского полков и 3 батареи 6 арт. бриг., под общим начальством генерала Зарубаева, был в бою под Хамытаном. По болезни был эвакуирован в Петербург, состоял в распоряжении начальника главного штаба и военного министра; был председателем военно-исторической комиссии по описанию русско-турецкой войны 1877—1878 гг.

Виктор Константинович Аффанасович скончался в Наугейме 3 июня 1908 года.

Примечания

Ссылки 
 Виктор Константинович Аффанасович — первый управляющий императорским имением «Массандра» .

Генерал-лейтенанты (Российская империя)
Участники Русско-турецкой войны (1877—1878)
Участники Русско-японской войны (Россия)